Černorizec Hrabăr (880-930) – scrittore bulgaro

Variante "Hrabar" 
 Andrej Hrabar (1978) – canottiere sloveno
 Mykola Hrabar (1962) – politico ucraino 
 Roman Hrabar (1909-1996) – avvocato polacco